Nothing Left (band) - Amerikaanse band
 Nothing Left (As I Lay Dying) - single van As I Lay Dying
 Nothing Left (Delain) - single van Delain
 Nothing Left (Kygo) - single van Kygo